Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma
 Cattedrale di San Giovanni Battista ad Albacete (Spagna)
 Cattedrale di San Giovanni Battista ad Breslavia (Polonia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Brindisi (Italia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Calvi (Francia)
Cattedrale di San Giovanni Battista a Caratinga (Brasile)
Cattedrale di San Giovanni Battista a Cesena (Italia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Fira (Grecia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Limerick (Irlanda)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Maribor (Slovenia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Norwich (Regno Unito)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Prešov (Slovacchia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa (Italia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a San Juan (Porto Rico)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Torino (Italia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Trnava (Slovacchia)
 Cattedrale di San Giovanni Battista a Varsavia (Polonia)
 Concattedrale di San Giovanni Battista a La Valletta (Malta)

Pagine correlate 
 Cattedrale di San Giovanni
 Chiesa di San Giovanni Battista